— сын Моритэру Уэсибы, третьего досю Айкидо Айкикай. В соответствии с традициями иэмото, он, как ожидается, станет преемником своего отца и, таким образом, четвёртым досю.

Мицутэру часто называют вака-сэнсэй (), чтобы отличать от отца. «Вака-сэнсэй» означает молодой учитель и применялось к Моритэру Уэсибе при жизни Киссёмару Уэсибы. Термин используется также и вне айкидо и является аспектом системы сэмпай/кохай.

Биография 
2 марта 2008 года женился на Кэйко Кусано, 22 июня 2008 года прошла праздничная церемония при участии старших инструкторов Айкикай.

С апреля 2010 года является исполняющим обязанности додзё-тё (руководитель додзё) в Ивама-додзё, находящемся в префектуре Ибараки. А с 1 апреля 2015 года — Хомбу Додзё. Помимо этого проводит занятия в университете Тохоку, университете Софии, Национальной академии обороны, а с января 2017 года и в университете Гакусюин.

В 2010 году впервые посетил Россию, принял участие и провел мастер-класс в Международном фестивале айкидо в Москве, а в 2013 году выступал в качестве посла на всемирных играх боевых искусств проходивших в Санкт-Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фото молодого М. Уэсибы с родителями

Мастера боевых искусств